Aghawnadsor (armenisch ) ist der Name folgender Dörfer in Armenien:
 Aghawnadsor (Kotajk), in der Provinz Kotajk
 Aghawnadsor (Wajoz Dsor), in der Provinz Wajoz Dsor